Эдмон де ла Фонтен (, более известный под псевдонимом Дикс / Dicks; (24 июля 1823 — 24 июня 1891) — люксембургский юрист, поэт и автор песен и этнографических записок, известный литературным творчеством на люксембургском языке; считается национальным поэтом Люксембурга.

Вместе с Мишелем Ленцем (Michel Lentz) и  (Michel Rodange) Эдмон де ла Фонтен является важнейшей фигурой в истории люксембургской литературы. К тому же, этнографическая работа Дикса «Люксембургские места и обычаи» (Luxemburger Sitten und Bräuche) является одним из первых научных описаний этнографии люксембуржцев.

Жизнь 
Эдмон де ла Фонтен был третьим сыном Гаспара-Теодора-Игнаса де ла Фонтена (Gaspard-Théodore-Ignace de la Fontaine), который был назначен губернатором Люксембурга в 1841 году, и впоследствии стал первым премьер-министром страны в 1848 году.

Фонтен учился в университете Льежа и Гейдельбергском университете с 1844 по 1847 год, прежде чем стать юристом в 1850 году.

С 1867 по 1870 год Эдмон де ла Фонтен занимал должность мэра Штадтбредимуса (Stadtbredimus) в долине Мозеля на востоке Люксембурга. В 1881 году он стал мировым судьей в Виандене, где он жил и творил последнее десятилетие своей жизни.

Творчество 
Эдмон де ла Фонтен создал большое творческое наследие — поэтические сборники, песни, драматургия, этнографические записки.

 песни:
 Liss, du bass mäi Caprice;
 Den Hexemeeschter;
 пьесы:
 Scholdschäin (первая пьеса, написанная на люксембургском языке);
 De Koséng;
 Mumm Séiss;
 Kiirmesgäscht;
 Op der Juecht:
 поэзия:
 De Wëllefchen a de Fiischen;
 D’Vulleparlament am Gréngewald;
 Am Wanter;
 этнографические работы:
 Luxemburger Sitten und Bräuche, Luxemburg: Brück 1883 (на немецком языке);
 Die luxemburger Kinderreime, Luxemburg: Bück 1877

Примечания

Ссылки 

Люксембургские поэты
писатели Люксембурга
Драматурги по алфавиту
Поэты по алфавиту
Поэты XIX века
Поэты Люксембурга